Le nom de famille français et occitan Bec, variante Becq est un sobriquet symbolisant la parole facile et par extension la médisance.

Le nom flamand Becq ou De Becq résulte de la francisation de la forme néerlandaise , Van der Beke. Il désigne à l’origine une personne habitant près d’un ruisseau ou dont la propriété est traversée par un ruisseau. « Ruisseau » se disant bēke en ancien néerlandais et beek en néerlandais moderne.

On le trouve avec différentes graphies :
avec -k, -ck ou -c finale
avec ou sans la désinence du génitif -s (le son ks peut devenir x)
avec -e- ou -ee-
avec ou sans l'article (de)

Variantes:
, de Beck, , Bec
Beckx, Bekx, Becks, , Becx, 
, De Beeck, Beeck, Beeckx

Patronyme 

Sonja Becq (1957-), femme politique belge; 
Louis Becq de Fouquières (1831-1887), homme de lettres, voir aussi .

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme occitan
Patronyme flamand